Sardinie může být:

 Sardinie –  autonomní region Itálie
 Sardinie (ostrov) –  ostrov Itálie ve Středozemním moři
 Sardinské království – království na ostrově Sardinie (1324–1796) a na ostrově Sicílie a v severní Itálii (1796–1860)
 Sardinie a Korsika – římská provincie zahrnující ostrovy Sardinii a Korsiku

Podobné výrazy 
 Sardinka